Bursucul sau viezurele (Meles meles) este un animal omnivor din genul Meles, familia Mustelidae.

Bursuc se mai poate referi la:

Toponime

 Bursuc - sat din cadrul comunei Japca din raionul Florești
 Bursuc - localitate centru de comună din raionul Nisporeni

Bursuc-Deal, sat din județul Iași
Bursuc-Vale, sat din județul Iași

Persoane
 Dan Bursuc - compozitor și instrumentist român
 Iulian Bursuc – un fost fotbalist internațional moldovean
 , canotoare olimpică română

Vezi și
Bursuci (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova